Chaussy (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chaussy (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France